Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2010-2011 è stato il ventesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Rispetto alla precedente stagione nell'Eccellenza Abruzzese ritorna il Morro d'Oro (11 anni dopo il trionfo del 2000), oltre al debutto di Casalicontrada, Martinsicuro e Virtus Cupello (tutte provenienti dalla Promozione).

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale 

 qualificato ai play-off nazionali per la miglior posizione in classifica.

Play-out

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
 San Nicolò promosso in Serie D.
 Dopo i Play-out, Angizia Luco e Virtus Cupello retrocesse in Promozione.
 Montesilvano non iscritto in Eccellenza Abruzzo 2011-12.
  retrocessa in Promozione Abruzzo 2011-12 e successivamente non iscritta.
 Sporting Scalo cambierà denominazione divenendo Sporting Tullum.

Note

Bibliografia 
Uomini e Gol Stagione 2010-11 di Nicola Binda e Roberto Cominoli - Edizioni uominiegol.com, Ramate di Casale Corte Cerro (VB) (ha pubblicato tutte le classifiche ufficiali dei campionati fino alla Promozione tratte da tutti i comunicati ufficiali regionali).

Collegamenti esterni 
 
 
 
 datasport.it

Abruzzo